Ива́н Суса́нин (? — 1613) — сельский староста села Домнино под Костромой, русский национальный герой. Ему посвящены:
 «Иван Сусанин» — опера Катарино Кавоса на либретто князя Александра Шаховского (1815, петербургский Большой театр).
 «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — опера Михаила Глинки на либретто барона Егора Розена (1836, петербургский Большой театр)
 «Иван Сусанин» — название волжского парохода «Композитор Бородин» в 1913—1918 годах. 
 «Иван Сусанин» — советский и российский патрульный ледокол проекта 97П, построенный в 1973 году.